Division One North is een van de twee tweede divisies van de Isthmian League op het achtste niveau van de Engelse voetbalpiramide. Om sponsorredenen is de divisie sinds 1997 ook bekend onder de naam 'Ryman League Division One North.

Met ingang van het seizoen 2002/03 werd de voormalige First Division opgesplitst in Division One North en Division One South, maar tussen 2004 en 2006 was er tijdelijk maar één Division One.

De kampioen van de divisie promoveert rechtstreeks naar de Premier Division en de nummers twee tot en met vijf op de eindranglijst spelen play-offs voor een tweede promotieplaats. De onderste drie clubs degraderen naar een competitie op het negende niveau.

Overzicht van clubs in het seizoen 2017/18

Vorige kampioenen
2002/03: Northwood
2003/04: YeadingIn de seizoenen 2004/05 en 2005/06 was er slechts één Division One.2004/05: AFC Wimbledon
2005/06: RamsgateIn het seizoen 2006/07 werd Division One weer opgesplitst in Division One North en Division One South.''

2006/07: AFC Hornchurch
2007/08: Dartford
2008/09: Aveley
2009/10: Lowestoft Town
2010/11: East Thurrock United
2011/12: Leiston
2012/13: Grays Athletic
2013/14: VCD Athletic
2014/15: Burgess Hill Town
2015/16: AFC Sudbury

Externe links
Officiële website

Engelse voetbalcompetitie